Ната́лья Фате́ева: Фатеева, Наталья Александровна (род. 1956) — советский и российский лингвист, филолог и семиотик.
 Фатеева, Наталья Николаевна (род. 1934) — советская и российская актриса, театра и кино, телеведущая.